Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sebastián Prieto che ha battuto in finale Sébastien de Chaunac 6-4, 4-6, 7-66.

Teste di serie

 Alexandre Simoni (semifinali)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Stefano Galvani (secondo turno)

 Daniel Melo (primo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Fernando González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 2001